SLC16A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 539 амінокислот, а молекулярна маса — 59 511.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, симпортний транспорт, ацетилювання. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки